Vântu este un nume de familie românesc. El a fost/este purtat de următoarele persoane notabile:

Mihail Vântu (1873–1943), politician și jurnalist român
Sorin Ovidiu Vântu (n. 1955), om de afaceri român

Vezi și
Iulia Vântur (n. 1980), o prezentatoare de televiziune, actriță și model din România

Nume de familie românești